Plaats in Indonesië
 Alang Alang (Tirtayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Alang Alang (Muara Sabak Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
 Alang Alang (Tragah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
Anders
 Alang-Alang (film), een Indonesische film uit 1939
 Japans bloedgras (in het Indonesisch Alang-alang), een overjarige tropische grassoort die bekendstaat als een van de hardnekkigste onkruiden ter wereld